E46 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E46, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine  
 Malnutrition protéino-énergétique sans précision, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile 
 BMW Série 3 (E46), quatrième génération de la BMW Série 3 ;

Route
  Route européenne 46, une route traversant la France et la Belgique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres